Василий Викторович Гурьев () — священник (с 1916 года — протоиерей) церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве, священномученик.

Сын православного духовного писателя протоиерея Виктора Гурьева (1842—1912), младший брат действительного статского советника Петра Гурьева, управляющего канцелярией Святейшего Синода.

Тройкой НКВД был приговорён к расстрелу по обвинению в принадлежности к контрреволюционной церковно-террористической группе. Расстрелян и похоронен 13 октября 1937 года на Бутовском полигоне.

Примечания

Литература 
 

Священномученики